Muckenreuth ist der Ortsname von

 Muckenreuth (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Muckenreuth (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern